Umbriel (maan), een maan van Uranus
Umbriel, een karakter uit Alexander Popes gedicht 'The Rape of the Lock'.